Baklan (district), een Turks district in de provincie Denizli
 Baklan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Baklan
 Vladimir Baklan, een Oekraïense schaker